Claer ist der Familienname folgender Personen:
 
 Bernhard von Claer (1888–1953), deutscher Generalleutnant
 Carl-Gideon von Claer (1912–1996), deutscher Generalstabsoffizier und Redakteur

 Hans Henning Claer (1931–2002), deutscher Schriftsteller
 Otto von Claer (1827–1909), deutscher General

Siehe auch:
 Clair
 Claire
 Clare
 Glare
 Klär